Rote Spitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Rote Spitze (berg), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 
 Rote Spitze (bergstopp), Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar